Масанори Канэхара (; род. 18 ноября 1982) — японский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, World Victory Road, Deep, Pancrase, Fight Nights, ZST, Hero's, К-1, Shooto и др. Владел титулом чемпиона Sengoku в полулёгком весе.

Биография 
Масанори Канэхара родился 18 ноября 1982 года. Практиковал бразильское джиу-джитсу, добившись в этой дисциплине чёрного пояса.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в сентябре 2003 года на турнире Deep, но свой первый бой проиграл — во втором раунде поединка с Исаму Сугиути попался на удушающий приём сзади и вынужден был сдаться.

В дальнейшем с переменным успехом выступал в небольших японских промоушенах ZST, Hero's, К-1, Shooto, Pancrase.

World Victory Road 
В 2009 году Канэхара принял участие в гран-при World Victory Road в наилегчайшей весовой категории, где в первых двух поединках благополучно прошёл корейцев Ким Чон Мана и Чон Чхан Сона. На стадии полуфиналов был остановлен соотечественником Хацу Хиоки, уступив ему единогласным судейским решением, тем не менее, всё равно прошёл дальше в гран-при, поскольку Хиоки из-за полученного сотрясения мозга вынужден был прервать свою спортивную карьеру. В финальном решающем бою раздельным решением Канэхара выиграл у дзюдоиста Митихиро Омигавы и стал таким образом чемпионом Sengoku.

На новогоднем турнире Dynamite!! 2009 провёл нетитульный бой против Норифуми Ямамото, взяв верх единогласным решением судей.

В июне 2010 года в рамках защиты своего титула чемпиона Sengoku встретился с бразильцем Марлоном Сандру и уже в начале первого раунда оказался в нокауте.

Последний раз выступал на турнире World Victory Road в декабре 2010 года, когда техническим нокаутом проиграл Ёсиро Маэде. Вскоре организация прекратила своё существование, и находившиеся здесь бойцы перешли в другие промоушены.

Дальнейшая карьера 
В период 2011—2014 годов Канэхара продолжал регулярно участвовать в боях, выступая в менее престижных организациях, таких как Pancrase, Deep и др. В июле 2011 года выступил в Москве на турнире российского промоушена Fight Nights, где потерпел поражение техническим нокаутом от титулованного российского самбиста Расула Мирзаева.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 24 победы и 11 поражений, Канэхара привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в июле 2014 года подписал с ней контракт. Изначально ему в соперники прочили Юрайю Фейбера, но в конечном счёте он был заменён Алексом Касересом — на домашнем турнире в Японии Канэхара выиграл у своего соперника единогласным решением.

В июле 2015 года вышел в октагон против бразильца Рани Яхья и уступил ему раздельным решением судей.

В январе 2016 года потерпел поражение сдачей от американца Майкла Макдональда, и на этом его сотрудничество с UFC подошло к концу.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center| 27-13-5
|Джомход Чуваттана
|Сдача (треугольник руками)
|Deep: Hachioji Chojin Matsuri 2018
|
|align=center|1
|align=center|1:55
|Хатиодзи, Япония
|
|-
|Победа
|align=center| 26-13-5
|Чарли Аланис
|TKO (остановлен врачом)
|Deep Cage Impact 2016: Deep vs WSOF-GC
|
|align=center|1
|align=center|0:30
|Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center| 25-13-5
|Майкл Макдональд
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 195
|
|align=center|2
|align=center|2:09
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-12-5
| Рани Яхья
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Mir vs. Duffee
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 25-11-5
| Алекс Касерес
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 24-11-5
| Тосиаки Китада
| DQ (вылетел с ринга)
| DEEP: 66 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:37
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 24-10-5
| Джо Пирсон
| KO (удар рукой)
| Pancrase 252: 20th Anniversary
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:21
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 23-10-5
| Уэйд Шоат
| KO (удар рукой)
| DEEP: 62 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:16
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 22-10-5
| Том Маккенна
| TKO (удары руками)
| DEEP: Haleo Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:45
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 21-10-5
| Тони Рейес
| TKO (удары руками)
| DEEP: Tokyo Impact 2012 in Differ Ariake
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:28
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-10-5
| Джейк Хаттан
| Сдача (удушение сзади)
| Heat 22
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:16
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 19-10-5
| Брейди Харрисон
| Сдача (удушение сзади)
| XFS: Hillside Havoc
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:59
| Вэлли-Сентер, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-10-5
| Расул Мирзаев
| TKO (удары руками)
| Fight Nights: Битва под Москвой 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:44
| Москва, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 18-9-5
| Мотоси Миядзи
| KO (удары руками)
| Pancrase: Impressive Tour 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:09
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-9-5
| Ёсиро Маэда
| TKO (удары руками)
| World Victory Road Presents: Soul of Fight
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:27
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-8-5
| Марлон Сандру
| KO (удар рукой)
| World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:38
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-7-5
| Норифуми Ямамото
| Единогласное решение
| Dynamite!! The Power of Courage 2009
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-7-5
| Митихиро Омигава
| Раздельное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 15-7-5
| Хацу Хиоки
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-6-5
| Чон Чхан Сон
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-6-5
| Ким Чон Ман
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 7
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-6-5
| Кэндзи Араи
| KO (удары руками)
| Pancrase: Changing Tour 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:14
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-6-5
| Такафуми Оцука
| Раздельное решение
| Deep: 38 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-5-5
| Исаму Сугиути
| KO (удары руками)
| ZST: Battle Hazard 03
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-5-5
| Эрикас Пятрайтис
| Решение судей
| Shooto Lithuania: Bushido 2008
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Вильнюс, Литва
|
|-
| Победа
| align=center| 11-4-5
| Сюнъити Симидзу
| Сдача (рычаг локтя)
| ZST.16
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:42
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 10-4-5
| Наоюки Котани
| Ничья
| ZST.15: Fifth Anniversary
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-4-4
| Ёитиро Карсуяма
| Сдача (удушение сзади)
| ZST.14
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:45
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-4-4
| Тасиро Нисиути
| KO (удар рукой)
| ZST.13
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:59
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-3-4
| Арунас Юргеленас
| Сдача (удушение)
| K-1 Gladiators 2007 in Estonia
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:47
| Таллин, Эстония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-3-4
| Тэцу Судзуки
| Решение большинства
| HERO’S 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-3-4
| Синъя Сато
| Сдача (рычаг локтя)
| ZST.12
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3-4
| Таро Химура
| Сдача (рычаг локтя)
| ZST: SWAT! 08
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:20
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-3-4
| Кэнъити Ито
| KO (удар коленом)
| ZST: SWAT! 07
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:00
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 4-3-4
| Хироюки Ота
| Ничья
| ZST: SWAT! 06
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-3-3
| Хисаси Хияма
| Сдача (рычаг локтя)
| ZST: SWAT! 05
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-3-3
| Тосиюки Сайто
| KO (удар коленом)
| ZST: SWAT! 04
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:37
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 2-3-3
| Синъя Сато
| Сдача (кимура)
| ZST.8
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:47
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 2-2-3
| Норимаса Исодзаки
| Ничья
| ZST: Battle Hazard 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 2-2-2
| Хироюки Ота
| Ничья
| ZST: SWAT! 02
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 2-2-1
| Масаюки Окудэ
| Ничья
| ZST: SWAT! 01
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-2
| Сатору Ида
| Единогласное решение
| ZST: Grand Prix 2 Final Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-2
| Масаюки Окудэ
| Сдача (рычаг локтя)
| ZST: Grand Prix 2 Opening Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:22
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Юки Такая
| Сдача (рычаг локтя)
| ZST.6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:26
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Исаму Сугиути
| Сдача (удушение сзади)
| Deep 12th Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:44
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии